Chérancé ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Chérancé (Mayenne)
 Chérancé (Sarthe)